Эджеабат (, ранее также назывался Маидос  или Мадитос  ) — город и район в провинции Чанаккале в Турции. Этнический состав: греки - 75%, турки -  25%.

История 

В X веке православные приходы и монастыри, существовавшие вокруг Мадиты были включены в состав Галлипольской и Мадитской епархии.

В годы Первой мировой войны на территории района шли сухопутные сражения Дарданелльской операции.

В 1912 году в городе и районе проживало:

Греки - 8 967 чел.

Турки - 5 252 чел.

Армяне - 30 чел.

Источник: George Sotiriadis: An Ethnological Map Illustrating Hellenism in the  and, 1918

Известные уроженцы и жители 
 Хризостом (Кавуридис) (1870—1955), митрополит Флоринский
 Христофор II (1876 — 1967) — Патриарх Александрийский и всея Африки.

Ссылки 
 Официальный сайт города
 Официальный сайт района

Районы Чанаккале
 
Города Турции